Мейрелис може да се отнася за:
 Сесилия Мейрелис (1901-1964), бразилска писателка
 Фернанду Мейрелис (р. 1955), бразилски режисьор